Velika nagrada Avstrije 2017 je deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 9. julija 2017 na dirkališču Red Bull Ring. Zmagal je Valtteri Bottas, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretji pa je bil Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes 
|1:05,760
|1:04,316
|1:04,251
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:05,585
|1:04,772
|1:04,293
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:05,064
|1:04,800
|1:04,424
|align="center"|8
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:05,148
|1:05,004
|1:04,779
|align="center"|3
|-
!5
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|1:05,854
|1:05,161
|1:04,896
|align="center"|4
|-
!6
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|1:05,779
|1:04,948
|1:04,983
|align="center"|5
|-
!7
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:05,902
|1:05,319
|1:05,480
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:05,975
|1:05,435
|1:05,605
|align="center"|7
|-
!9
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:06,033
|1:05,550
|1:05,674
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|1:05,675
|1:05,544
|1:05,726
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|27 
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:06,174
|1:05,597
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:06,158
|1:05,602
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:06,316
|1:05,741
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|1:05,990
|1:05,884
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:06,143
|brez časa
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|1:06,345
|
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:06,534
|
|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes  
|1:06,608
|
|
|align="center"|18
|-
!19
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:06,857
|
|
|align="center"|19
|-
!20
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|1:07,011
|
|
|align="center"|PL
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|71
| 1:21:48,523
|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|71
| +0,658
|2
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|71
| +6,012
|4
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|71
| +7,430
|8
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|71
| +20,370
|3
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|71
| +1:13,160
|6
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|70
| +1 krog
|7
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|
|70
| +1 krog
|9
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|70
| +1 krog
|17
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|70
| +1 krog
|18
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|70
| +1 krog
|16
|
|-
!12
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|70
| +1 krog
|13
|
|-
!13
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|70
| +1 krog
|11
|
|-
!14
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein 
|Sauber-Ferrari
|70
| +1 krog
|PL
| 
|-
!15
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|69
| +2 kroga
|19
|
|-
!16
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|68
| +3 krogi
|14
|
|-
!Ret
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|44
|Vzmetenje
|10
|
|-
!Ret
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|29
|El. sistem
|15
|
|-
!Ret
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1
|Trčenje
|12
|
|-
!Ret
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|0
|Trčenje
|5
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017